Слемнешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Бредулец.
 Слемнешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Крушец.